Sport-medisch advies
Donorkeuring bij een bloeddonatie
De keuring die nodig is bij bepaalde beroepen 
Bedrijfskeuring die door sommige bedrijven aangeboden wordt aan werknemers
Rijbewijskeuring in Nederland vereist voor automobilisten van 70 jaar en ouder en bij het aanvragen of verlengen van een rijbewijs C(E) (vrachtwagen) of D(E) (bus)